Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Hörup

Osoby:
 Inge Hørup – duńska malarka